El término Armavir puede referirse a:

Lugares

En Armenia 
Armavir, provincia de Armenia.
Armavir, ciudad capital de la anterior provincia, en Armenia.
Armavir, ciudad desaparecida en la misma provincia.
Armavir, pueblo ubicado junto a las dos ciudades citadas.

En Rusia 
Armavir, ciudad del krai de Krasnodar, en Rusia.

Véase también 
FC Torpedo Armavir